Аллегория живописи:
 «Аллегория живописи» — картина Яна Вермера Делфтского.
 «Аллегория живописи» — картина Андрея Матвеева, первое русское произведение станковой живописи на аллегорический сюжет.